Hugo II van Lusignan, heer van Lusignan (-967)
 Hugo II van Noordgouw, graaf van de Noordgouw (midden 10e eeuw)
 Hugo II van Maine, graaf van Maine (ca. 950-992)
 Hugo II van Frankrijk, medekoning van Frankrijk (1027-1045)
 Hugo II van Ponthieu, graaf van Ponthieu (1048-1052)
 Hugo II van Chalon, graaf van Chalon (1065-1078)
 Hugo II van Empúries, graaf van Empúries (1078-1116)
 Hugo II van Saint-Pol, graaf van Saint-Pol (1083-1118)
 Hugo II van Bourgondië, hertog van Bourgondië (1102-1143)
 Hugo II van Dammartin, graaf van Dammartin (begin 12e eeuw)
 Hugo II van Cluny, abt van Cluny (1122)
 Hugo II van Jaffa, graaf van Jaffa en Askalon (1123-1134)
 Hugo II van Tübingen, paltsgraaf van Tübingen (ca. 1152-ca. 1182)
 Hugo II Embriaco, heer van Gibelet (1159-1184)
 Hugo II van Rodez, graaf van Rodez (1159-1208)
 Hugo II van Sint-Omaars, prins van Galilea (1187-1204)
 Hugo II van Vaudémont, graaf van Vaudémont (1188-1242)
 Hugo II van Rethel, graaf van Rethel (1199-1227)
 Hugo II van Pierrepont, prins-bisschop van Luik (1200-1229)
 Hugo II van Cyprus, koning van Cyprus (1253-1267)
 Hugo II van Blois, graaf van Saint-Pol (1289-1292) en Blois (1292-1307)
 Hugo II van Arborea, giudice van Arborea (1321-1336)
 Hugo IV van Cyprus, als Hugo II titulair koning van Jeruzalem (1324-1358)
 Hugo II van Thouars, burggraaf van Thouars (1332-1333)